Résultats détaillés de l'édition 1998 du tournoi de tennis professionnel masculin de Paris-Bercy.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Articles annexes 
 Masters de Paris-Bercy
 Saison 1998 de l'ATP

Navigation 

ATP 1998
Paris-Bercy
Tennis en France en 1998
Tennis en novembre 1998